Troxler ist der Familienname folgender Personen: 
 Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866), Schweizer Arzt, Politiker, Pädagoge und Philosoph 
 Niklaus Troxler (* 1947), Schweizer Grafiker und Jazzfestivalgründer 
 Seth Troxler, US-amerikanischer Techno-DJ und Musikproduzent
 Theodat Troxler (auch Theodor Troxler) (1822–1911), schweizer-argentinischer Mediziner und Politiker

Siehe auch:
 Troxler-Effekt
 Isotopensonde (auch Troxler-Sonde genannt)